Дмитрий Бенедиктович (Венедиктович) Житкевич () — герой Первой мировой войны, участник Белого движения на Юге России, полковник Самурского пехотного полка.

Биография 
Происходил из крестьян. Уроженец села Дмитрашковка Тульчинского уезда Подольской губернии. Начальное образование получил дома.

В 1911 году окончил Одесское военное училище, откуда выпущен был подпоручиком в 56-й пехотный Житомирский полк.

С началом Первой мировой войны переведен в 252-й пехотный Хотинский полк. Произведен в поручики 15 ноября 1914 года «за выслугу лет». 16 января 1916 года переведен обратно в 56-й пехотный Житомирский полк, а 18 февраля произведен в штабс-капитаны. Пожалован Георгиевским оружием

Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Юге России в составе Самурского пехотного полка. Произведен в капитаны 14 мая 1919 года. В июне—сентябре 1919 года — командир батальона в том же полку. 8 февраля 1920 года произведен подполковники с переименованием в полковники. 21 июня 1920 года назначен командиром Самурского полка, в каковой должности оставался до эвакуации Крыма.

В эмиграции в Болгарии. В 1922 году подписал воззвание за возвращение в СССР, за что был подвергнут взысканию по суду. Вернувшись в СССР, служил заведующим конторой Бобровицкого сахарозавода. С 1924 года состоял на особом учете в Киевском ГПУ. Был арестован 25 августа 1930 года, обвинялся в «подготовке вооруженного восстания и шпионаже». 3 апреля 1931 года коллегией ОГПУ приговорен к ВМН, расстрелян 8 апреля того же года в Москве. Захоронен на Ваганьковском кладбище.

Награды 
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 13.11.1915)
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 16.12.1915)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 24.04.1916)
 Георгиевское оружие (ВП 30.10.1916)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 12.01.1917)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ПАФ 4.03.1917)

Примечания

Источники 
 
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 197.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 Расстрельные списки: Ваганьковское кладбище, 1926—1936. — М., 1995. // Жертвы политического террора в СССР

Выпускники Одесского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (белые)
Военачальники, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Похороненные в общих могилах Ваганьковского кладбища
Казнённые в 1931 году